Haidemühl ist der Name folgender Orte in Brandenburg:

 Haidemühl (Spremberg), Ortsteil der Stadt Spremberg, Landkreis Spree-Neiße; Umsiedlungsort von
 Haidemühl (Welzow), devastierter Ort in der Gemarkung der Gemeinde Welzow, Landkreis Spree-Neiße